

Codici 
 ELW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ellamar (Stati Uniti)

Altro 
 ELW – targa automobilistica di Łódź est (Polonia)